Фортун:

 Фортун Гарсес (около 830—906) — король Памплоны (Наварры).
 Фортун ибн Каси (ранее 714—середина VIII века) — глава мувалладской семьи Бану Каси, возможно, вали Сарагосы.